Stabby kan syfta på:
Stabby, Uppsala – ett område i nordvästra Uppsala
Stabby, Uppsala-Näs socken – en by sydväst om Uppsala
Stabby (norra delen) – en tidigare småort i Uppsala kommun